Jméno a příjmení Pavel Kolář má více nositelů:

 Pavel Kolář (fyzioterapeut) – český fyzioterapeut (* 1963)
 Pavel Kolář (politik) – český politik, poslanec ČNR a PSP za KDS a ODS (* 1965)
 Pavel Kolář (historik), *1974, profesor východoevropských dějin na Universität Konstanz, předtím Evropský univerzitní institut ve Florencii
 Pavel Kolář (šachista)
 Pavel Kolář (ředitel NBÚ) – český ministerský úředník, v 90. letech ředitel NBÚ